Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Union, в честь унии Англии с Шотландией:

 HMS Union — корабль 5 ранга; происхождение неизвестно, возможно наемный; сожжен в 1693, чтобы избежать захвата французами.
 HMS Union — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга, бывший HMS Albemarle; переименован в HMS Union в 1709, перестроен в 1726; разобран в 1749.
 HMS Union — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1756; превращен в госпитальное судно в 1799; переименован в HMS Sussex в 1802; разобран в 1816.
 HMS Union — 3-пушечная канонерская лодка; закуплена в 1794; в списках до 1798.
 HMS Union — куттер; в строю с 1806; разобран в 1810.
 HMS Union — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1811; разобран в 1833.
 HMS Union — 3-пушечная шхуна; закуплена в 1823; разбилась в 1828.
 HMS Union (N56) — подводная лодка типа U; спущена на воду в 1940; потоплена в 1941